Take It Easy – az Eagles dala
 Take It Easy (Love Nothing) – a Bright Eyes dala 
 Take It Easy – a Debelah Morgan dala